A 2017-es német labdarúgó-szuperkupa (hivatalos nevén: 2017 DFL-Supercup) 2017. augusztus 5-én került megrendezésre Dortmundban, a Signal Iduna Parkban. A mérkőzést a 2017-es bajnok FC Bayern München és a 2017-es kupa győztese, a Borussia Dortmund vívta meg.

A találkozót a Bayern nyerte meg, így rekordot jelentő hatodik alkalommal nyerte el a trófeát.

A csapatok 
 FC Bayern München: A csapat megnyerte a 2016–2017-es német labdarúgó-bajnokságot, de a 2016–2017-es német labdarúgókupa elődöntőjében 3-2-es eredménnyel alul a Borussia Dortmunddal szemben. A Bayern München 11. alkalommal nyer részvételi jogot a hivatalos szuperkupára, ennél többször még egy csapat sem szerepelt.
 Borussia Dortmund A csapat a 20146–2017-es német labdarúgó-bajnokság harmadik helyén végzett, de megnyerte a 2016–2017-es német labdarúgókupát a döntőben legyőzve az Eintracht Frankfurt csapatát 2–1 arányban. A Borussia Dortmund 9. alkalommal nyert részvételi jogot a hivatalos szuperkupára.

A két csapat 6. alkalommal találkozott egymással a szuperkupában, ez rekord a kupa történetében. A legtöbb győzelem rekordját is ez a két csapat tartotta a mérkőzés előtt: 5-5 alkalommal emelhették a magasba a trófeát.

Mérkőzés adatok

Jegyzetek

Németország labdarúgása
Nemetszuperkupa